ОАО «Шахта „Интауголь“» — угледобывающее предприятие города Инты. Разрабатывает Интинское месторождение Печорского угольного бассейна. В настоящее время состоит из одной работающей шахты «Интинской». Является градообразующим предприятием. Работает в связке с Череповецкой ГРЭС.

История

Хроника 
 1943 — сдана в эксплуатацию шахта «Восточная-бис»
 1946 — сдана в эксплуатацию шахта «Глубокая»
 1948 — сдана в эксплуатацию шахта «Капитальная»
 1953 — сдана в эксплуатацию шахта «Западная-бис»
 1965 — сдана в эксплуатацию шахта Интинская
 1998 — закрытие шахты (с дальнейшей ликвидацией) «Глубокая»
 2004 — ликвидация шахты «Капитальная» и «Западная-бис»
 2007 — закрытие шахты (без ликвидации) «Восточная-бис»
2019 — закрытие шахты «Интинская»

Деятельность 
На шахте работают 1700 человек. Проблемой шахты является то, что единственный перспективный крупный потребитель — Череповецкая ГРЭС — находится от неё на расстоянии 1400 км и имеет сомнительную рентабельность. В 2015 году власти республики Коми вели переговоры о продаже шахты с владельцем станции — ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг»).

Происшествия 
23 июня 2017 года на шахте "Интинская" на горизонте 320 метров произошел обвал породы. В забое на момент происшествия находились 190 горняков. После проведения эвакуации выяснилось, что один из четверых шахтеров, работавших на аварийном участке, пропал без вести.

Показатели

Примечания

Ссылки 
 Сайт ОАО «Шахта „Интауголь“»
 

Инта